Winnebago County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Winnebago County Courthouse (Iowa), ID-Nr. 81000275
 Winnebago County Courthouse (Wisconsin), ID-Nr. 82000736